SMS Loreley ist der Name folgender Schiffe: SMS Loreley (1859), ein Aviso der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 SMS Loreley (1885), ein Stationär der Kaiserlichen Marine